Учебный корабль «Перекоп» — учебный корабль проекта 887. Входит в состав Балтийского флота ВМФ России.

История 
Корабль построен по проекту 887 («Смольный»), спущен на воду на Щецинской судоверфи в Польше 11 декабря 1976 года для ВМФ СССР, оснащён современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение. Для обучения предусмотрены прокладочные классы, а также учебные аудитории, астрономическая палуба, шестивесельные ялы, отсек борьбы за живучесть корабля.

Служба 
Свой первый поход вокруг Европы корабль совершил в 1979 году.

С июня по август 2008 года выполнил дальний учебный морской поход вокруг Европы.

По состоянию на 23 сентября 2017 года, корабль находится в Петровской гавани порта Кронштадт. 

1 марта 2018 года убыл в учебный поход с участием курсантов Военно-морского института — Морского корпуса Петра Великого. За время похода корабль побывал на четырёх океанах и впервые за свою историю прошёл Северным морским путём. Прошёл почти 22 тыс. морских миль, совершил восемь деловых заходов в иностранные и российские порты и участвовал в международных учениях в Тихом океане. Пункт прибытия — Владивосток. В 2018 году корабль впервые принял участие в III международных военно-морских учениях «Комодо-2018» в Индонезии. «Перекоп» в составе тактической группы отрабатывал вопросы гуманитарной помощи, устранения последствий катастроф и стихийных бедствий. С 5 июля 2019 года совершил дальний штурманский поход через четыре океана и по Северному морскому пути, оставив за кормой более 20 тысяч морских миль.

Изображения

Командир 
 капитан 3 ранга Командир:Садовченко Сергей Александрович (2022 — по н.в.)
 капитан 3 ранга Старший помощник командира корабля Скороходов Андрей Анатольевич (2022 — по н.в.)

Примечания

Ссылки 
 Учебные корабли типа «Смольный», проект 887
 корабль «Перекоп» Балтийского флота вышел в дальний поход вокруг Европы 
 отправился в морской поход вокруг Европы 
 Фотоотчет о дальнем походе учебного корабля «Перекоп» в 2008 году — 728 фото 
 Энциклопедия кораблей — «Серия 887»
 В Варне закончен ремонт Учебного корабля Балтийского флота «Перекоп»

Вспомогательные корабли и суда ВМФ России
Учебные корабли проекта 887
Суда по алфавиту
Военные корабли Балтийского флота